Лонша́н ( и , что означает «длинное поле») — топоним во Франции и Бельгии:

Франция 
  — коммуна в департаменте Верхняя Марна.
  — коммуна в департаменте Вогезы.
 Лоншан (Кот-д’Ор) — коммуна в департаменте Кот-д’Ор.
  — коммуна в департаменте Эр.
 Лоншан — ипподром в Булонском лесу.
  — дворец и парк в Марселе, где расположены музей естественной истории и картинная галерея

Бельгия 
  — коммуна в провинции Люксембург.
  — коммуна в провинции Намюр.

Прочее 
 Уильям де Лоншан (ум. 1197) — епископ Или, лорд-канцлер и главный юстициарий Англии.

См. также 
 Сели-Лонгшан